Родченков (Родченкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Родченков, Григорий Михайлович (род. 1958) — российский спортивный учёный, директор Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA.
 Родченков, Сергей Владимирович (род. 1957) — советский и украинский футболист, тренер.

 Родченкова, Марина Михайловна (род. 1961) — советская легкоатлетка.

См. также 
 Родченко
 Радченко
 Радченков